Сезерья () — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент кантона — Эн. Входит в состав округа Бурк-ан-Брес. Население кантона на 2006 год составляло 8618 человек.

Код кантона 0107. Всего в кантон Сезерья входят 11 коммун, из них главной коммуной является Сезерья.

Коммуны кантона 

 Вильреверсюр — население 1184 чел.
 Симандр-сюр-Сюран — население 652 чел.
 Ревонна — население 630 чел.
 Рамас — население 264 чел.
 Боа-Мерья-Ринья — население 795 чел.
 Жасрон — население 1363 чел.
 Откур-Романеш — население 731 чел.
 Гран-Коран — население 123 чел.
 Дром (коммуна, Франция) — население 166 чел.
 Сиз — население 141 чел.
 Сезерья — население 2569 чел.

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 7 898 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Эн